Чемпионат России по футболу среди женщин прошёл в 1992 году с 26 апреля по 18 октября. 15 команд сыграли каждая с каждой в два круга (дома и в гостях). За неявку (было 17 неявок) на матч команде засчитывалось поражение со счетом 0:0.

Участники 
В первом чемпионате России участвовали команды, как если бы продолжился Чемпионат СССР.

Высшая лига

Итоговая таблица и результаты матчей 

 — в межсезонье прекратили существование в связи с финансовыми трудностями.

Дополнительный матч за 1-е место в Первой лиге

Бомбардиры 
  23 Н. Добычина (в девичестве Ядзевич) «Калужанка»

Вторая лига 
Немного запутанной была формула соревнований во второй лиге. Победитель Западной зоны сразу получал право выхода в первую лигу, а за вторую путевку в дополнительном турнире боролись победитель Восточной зоны (игрался 4-х круговой турнир) и 2-4-я команды Западной зоны.

Матч за 1-е место во Второй лиге (Чебоксары): «Локомотив» (Москва) — «Гамма-ТАН» (Казань) — 2:1.

«Гамма-ТАН» выступал в последующих чемпионатах под названием «Казань».

Финал. Итоговая таблица и результаты матчей

Восточная зона Итоговая таблица и результаты матчей 

 — в межсезонье прекратили существование в связи с финансовыми трудностями.

Финал Кубка России 
См. Кубок России по футболу среди женщин 1992

«Интеррос» (Москва) — «Спартак-Преображение» (Москва) — 4:3

Примечания

Ссылки 
 сайт rsssf.com
 сайт РОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Чемпионаты России в 1992 году
Футбол в России в 1992 году
1992 год в женском футболе